

Patronyme 

 Albert Dammouse (1848-1926), sculpteur, peintre et céramiste français ;
 Édouard Dammouse (1850-1903), céramiste français ;
 Pierre-Adolphe Dammouse (1817-1880), sculpteur et céramiste français.

Patronyme français